Desaparecido ("scomparso" in lingua spagnola), al plurale desaparecidos, indica i dissidenti che furono arrestati e "fatti sparire" dai regimi militari sudamericani, soprattutto in Argentina e in Cile.

Il termine può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 Desaparecidos – mockumentary del 2011 diretto da David Shurman

Musica 
 Desaparecido – album dei Litfiba del 1985
 Canzone per i Desaparecidos – traccia dell'album Quando ci sarai dei Nomadi del 1996
 Desaparecido – traccia dell'album Clandestino di Manu Chao del 1998
 Desaparecido – traccia dell'album Sig. Dapatas di Daniele Silvestri del 1999
 Desaparecidos – gruppo musicale indie rock statunitense

Televisione 
 Desaparecidos – programma televisivo spagnolo